Некрашевич — фамилия:

 Некрашевич, Антон Антонович — Георгиевский кавалер (подпоручик; 30 июня 1917; посмертно).
 Некрашевич, Дмитрий Викторович (род. 2001) — белорусский футболист.
 Некрашевич, Николай Яковлевич — Георгиевский кавалер (поручик; 11 декабря 1915).
 Некрашевич, Степан Михайлович (1883—1937) — белорусский учёный-языковед и общественный деятель.